Big Jack Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Jack Lake (Arkansas)
 Big Jack Lake (Kalifornien)
 Big Jack Lake (Minnesota)